Прозавропо́ды, или прозауропо́ды , — парафилетическая группа динозавров из подотряда завроподоморф (Sauropodomorpha), которой различные систематики придавали ранг от надсемейства до подотряда включительно. В настоящее время расформирована, поскольку не образует естественную эволюционную группу (кладу), а представляет собой граду, в которую включали базальных завроподоморф, но не возникших в качестве одной из их ветвей завропод. 

Питались растениями и были первыми крупными динозаврами, появившимися на Земле. Жили с позднетриасовой по раннеюрскую эпоху (с карнийского века по тоарский).

Описание 
Прозавроподы обитали по всей Пангее, во времена их существований представлявшей собой единый суперконтинент. Ископаемые остатки обнаружены на всех современных континентах, за исключением Австралии (откуда описан прозавропод Agrosaurus, образец которого был неверно маркирован и, вероятно, на самом деле принадлежит текодонтозавру из Англии). 

Морфологическая изменчивость прозавропод была умеренная. Самые ранние формы завроподоморф, такие как , , Pampadromaeus и Panphagia, являлись небольшими плотоядными, позже всеядными, бипедальными («двуногими») динозаврами, схожими с тероподами, с которыми они, на тот момент, только разошлись. Более продвинутые группы, в том числе произошедшие от представителей традиционных прозавропод завроподы, адаптировались к растительноядности (ранний пример — Saturnalia) и, в конечном итоге, перешли на квадропедализм («четвероногость»). Типичные растительноядные прозавроподы обладали бочкообразным туловищем с длинными хвостом и шеей. На конце шеи располагалась небольшая голова с крупными ноздрями. Зубы тупые, без зазубрин на них.

Систематика 

Таксон Prosauropoda выделил немецкий палеонтолог Фридрих фоном Хюне в 1920 году. Однако ископаемые остатки представителей группы известны ещё с XIX века. В 1818 году в районе Ист-Уинсор, Коннектикут (США), были обнаружены окаменелости неопределённого прозавропода, ошибочно принятые за человеческие. Остатки типового экземпляра Anchisaurus polyzelus были обнаружены в 1855 году и в 1865 году отнесены к новому виду и роду, первоначально названному Megadactylus polyzelus (название рода позже было изменено во избежание омонимии).    

В 1997 году Пол Апчёрч филогенетически определил Prosauropoda в качестве клады, включающей Thecodontosauridae, Plateosauridae (Anchisauridae), Melanosauridae и все таксоны завроподоморф, более близкие к ним, чем к завроподам. В своей работе 1999 года Пол Серено дал определение, по которому к прозавроподам относятся все таксоны, более близкие к , чем к ; такого же определения придерживались Гальтон и Апчёрч в 2004 году. В 2005 году Серено переопределил Prosauropoda в качестве  клады, включающей , , ,  и , но не .  

Хотя авторы указанных определений предполагали вероятность того, что прозавроподы и завроподы являются параллельными монофилетическими ветвями завроподоморф, большинство филогенетических анализов, проведённых в XXI веке, восстановило прозавропод в традиционном составе как недопустимую парафилетическую группу, давшую начало завроподам. Если следовать определению Апчёрча 1997 года или Серено 2005 года, то существование прозавропод в системе становится невозможным, поскольку клады, включающей указанные в этих определения таксоны, но исключающей завропод, скорее всего, не существует. В соответствии с определениями Серено 1999 года и Гальтона и Апчёрча 2004 года, клада Prosauropoda оказывается синонимом Plateosauridae. 

Кладограмма согласно филогенетическому анализу Р. Т. Мюллера (2019):

|style=font-size:85%; line-height:80%|label1=Saurischia}}

Примечания

Литература 

 
 

Завроподоморфы
Парафилетические группы
Устаревшие таксоны животных